Hej Arnold! (, 1996–2004) – amerykański serial animowany.

Fabuła 
Arnold to sympatyczny i ciekawy świata chłopiec, mieszkający z dziadkami w jednym z wielkich miast. Dzięki swej bujnej wyobraźni nigdy się nie nudzi, a jego nieustanna chęć zabawy sprawia, że przeżywa mnóstwo fascynujących przygód. Wraz ze swym przyjacielem Geraldem i przyjaciółką Helgą codziennie odkrywa, że życie w metropolii jest pełne zaskakujących niespodzianek, które go cieszą i z którymi trzeba się niekiedy uporać. Każdego dnia Arnold przekonuje się, że oprócz ukochanego baseballa, jest mnóstwo innych interesujących rzeczy.

Bohaterowie

Główni 
 Arnold – chłopak, ubrany w niebieską bluzę z czapką na głowie, która wygląda jak piłka do amerykańskiej piłki nożnej. Mieszka w domu swoich dziadków, ponieważ jego rodzice zaginęli w dżungli. Do jego domu inne dzieci mają wejście zakazane. Mimo że nie zawsze jest taki dobry, pomaga innym. Stara się być bardzo dobry, lecz w ogóle mu to nie wychodzi.
 Helga – dziewczyna, która swoim zachowaniem i wyglądem przypomina chłopaka. Zawsze jest pełna życia, ruchliwa, wybuchowa i zadowolona z życia. Ubrana w różowo-białe rzeczy z kokardą na głowie. Mimo że na taką nie wygląda jest bardzo dobra i bardzo mądra. Bardzo lubi swojego kolegę Arnolda.
 Gerald – chłopak, Afroamerykanin, z bujnymi czarnymi włosami na głowie. Ubrany w czerwoną sportową bluzę. Mieszka w domu razem ze swoją dużą rodziną. Nie jest może taki ruchliwy jak Helga albo Arnold, ale wręcz przeciwnie, jest bardzo wyluzowany. Zna bardzo dużo historii z dreszczykiem, które wydarzyły się dawniej w mieście. Bardzo dobry kolega Arnolda i Helgi.

Pozostali 
 Harold – otyły chłopiec z osiedla w którym mieszka Arnold. Uwielbia jeść i psocić. Często obraża innych.
 Śmierdziel – chłopak ze szkoły i osiedla Arnolda.
 Dziki – kolega ze szkoły Arnolda i Geralda. Jest wrażliwy i sympatyczny. Bardzo lubi Arnolda.
 Fela – koleżanka Helgi. Jest charakterystyczną uczennicą uczącą się dobrze, ale bez zrozumienia i na pamięć. Tajemniczo kocha się w Gerardzie.
 Igi – kolega ze szkoły bohaterów serialu.
 Dyrektor szkoły – dyrektor szkoły do której chodzą bohaterowie. W odcinku Wagary dowiadujemy się, że w przeszłości był kucharzem.
 Farkus – szkolny dozorca. Pierwszy raz widać go w odcinku Wagary. Odesłał chłopca Fikoła do poprawczaka.
 Fikoł – dowiadujemy się o nim w odcinku Wagary. Trafił do poprawczaka bo często psocił i wagarował.
 Ruth McDugal – dziewczyna, w której kocha się Arnold w odcinku Jak pozbyć się Ruth?. Helga była zazdrosna o Arnolda dlatego próbowała pozbyć się Ruth.
 Nauczycielka – nauczycielka ze szkoły bohaterów serialu.
 Babcia – babcia Arnolda. Wychowuje go razem z dziadkiem. Jest wesoła, ale czasami zachowuje się jak dziecko.
 Dziadek – dziadek Arnolda. Wychowuje go razem z babcią. Lubi on wspominać stare, dobre czasy i swoją młodość.
 Józek – jeden z kolegów Arnolda.
 Patty – dziewczyna w której zakochał się Harold.
 Listonosz – listonosz pracujący na osiedlu.
 Lodziarz – dobry przyjaciel dzieciaków z osiedla w którym mieszka Arnold, sprzedaje on lody, w odcinku Upał dowiadujemy się, że pomógł Józkowi gdy ten połknął loda z patykiem i że zawsze dba o swoich zaufanych klientów.
 Rufus – pies, który zawsze szczeka na listonosza, prawdopodobnie jest bezdomny.
 Torvald- niegrzeczny chłopak który chodzi do klasy z Arnoldem i resztą bohaterów, parę razy nie zdał i Arnold uczył go matematyki w odcinku Ucząc Torvalda. Ma mamę która jest z niego dumna.
 Timberni - mała dziewczynka, krewna Gerarda. Lubi Arnolda. Występuje w odcinku Odwiedziny Gerarda.

Budynki 
 Szkoła PS 118 – szkoła do której uczęszczają Arnold, Gerald, Helga i inni bohaterowie.
 Boisko szkolne – publiczne boisko szkolne.
 Kino Avon – kino do którego najczęściej zachodzą Arnold i Gerald.
 Basen miejski – basen.
 Dinoland – park rozrywki.
 Kawiarenka "Frost Yoghurt" – kawiarenka w której podają lody i desery (m.in. mrożone jogurty).
 Restauracja "Chalicut" – restauracja w której sprzedawane są naleśniki.
 Sklep mięsny u Greena – sklep mięsny którego właścicielem jest pan Green – rzeźnik i sprzedawca.
 Sklep u Toma – sklep spożywczy.
 Wypożyczalnia strojów – wypożyczalnia kostiumów i strojów.

Wersja polska

TVP Regionalna 
Wersja z angielskim dubbingiem i polskim lektorem, którym był Stanisław Heropolitański.

Canal+, Fantastic i MiniMax 
Opracowanie wersji polskiej: na zlecenie CANALu+ − START INTERNATIONAL POLSKAReżyseria: Ewa KaniaDialogi:
 Magdalena Dwojak,
 Witold Surowiak
Teksty piosenek: Marek RobaczewskiDźwięk i montaż: Hanna MakowskaKierownictwo produkcji: Elżbieta AraszkiewiczKierownictwo muzyczne: Marek KlimczukUdział wzięli:
 Jacek Wolszczak − Arnold
 Cezary Kwieciński − Gerald
 Olga Bończyk − Helga
 Małgorzata Puzio − Figa
 Łukasz Lewandowski − Harold
 Jerzy Molga − Dziadek
 Joanna Jędryka − Babcia
 Jacek Bursztynowicz − Bob
 Grzegorz Drojewski − Gienek
 Jacek Kopczyński −
 Kid,
 Torvald
 Jolanta Mrotek − Maria
 Jolanta Wilk − Koni
 Tomasz Bednarek − Tomi
 Paweł Iwanicki −
 Bart,
 Franek
 Jerzy Dominik − Mike
 Ewa Serwa − Suzy
 Arkadiusz Jakubik − Oscar
 January Brunov − Trener Winberg
 Artur Kaczmarski − Tucker
 Piotr Bajor − Gołębiarz
i inni

Śpiewały: Krystyna Kozanecka, Jolanta Mrotek, Joanna Wizmur

Nickelodeon Polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – START INTERNATIONAL POLSKAReżyseria: Anna Apostolakis-GluzińskaDialogi polskie: Witold SurowiakDźwięk i montaż: 
 Michał Skarżyński (odc. 1-3, 15-16, 62-64, 67-75),
 Janusz Tokarzewski (odc. 5-14, 17, 19-31, 35-38, 41-51, 58-61),
 Rafał Wiszowaty (odc. 32-33, 39-40),
 Sławomir Czwórnóg (odc. 52-53, 56)
Kierownictwo produkcji: Elżbieta AraszkiewiczUdział wzięli:
 Franek Boberek – Arnold
 Dominika Kluźniak – Helga
 Cezary Kwieciński – GeraldW pozostałych rolach:
 Grzegorz Drojewski –
 Józek (odc. 1-3),
 Papuga Helgi (odc. 67)
 Łukasz Lewandowski –
 Harold,
 Oskar
 Elżbieta Gaertner – Babcia
 Mirosław Wieprzewski – Dziadek
 Justyna Bojczuk – Sheena
 Ilona Kucińska
 Leszek Zduń – Ernie
 Jonasz Tołopiło –
 Benek,
 Park
 Krzysztof Szczerbiński –
 Zamboni Jones,
 Schodziarz,
 Śmierdziel
 Jakub Truszczyński – Curly
 Krzysztof Królak –
 Ignac,
 Joey
 Jakub Szydłowski
 Dominika Sell – Fela
 Joanna Kudelska – Suzie
 Anna Kędziora
 Marta Zgutczyńska
 Janusz Wituch – Pan Hyunh
 Adam Pluciński – Józek (odc. 4-7)
 Anna Apostolakis-Gluzińska – Miriam
 Andrzej Chudy – Pan Bailey
 Julia Hertmanowska – Rhonda
 Joanna Pach – Leila
 Wit Apostolakis-Gluziński – Dziki
 Włodzimierz Bednarski
 Tomasz Steciuk
i inni

Odcinki 
Premiery w Polsce:
 Stary dubbing:
 Canal+ –
 I i II seria – 11 grudnia 1997 roku,
 Film Hej Arnold! – film (lektor) – 1 czerwca 2004 roku.
 Fantastic –
 I i II seria – 1 listopada 1999 roku.
 MiniMax –
 I i II seria – listopad 2002 rok.
 TVN Siedem –
 Film Hej Arnold! – film (lektor) – lipiec 2006 roku.
 Lektor:
 TVP Regionalna –
 I i II seria (odc. 1-26) – 11 września 1998 roku,
 Nowy dubbing:
 Nickelodeon Polska –
 I i II seria – 10 lipca 2008 roku,
 III i IV seria (do odc. 75) – 23 kwietnia 2009 roku,
 IV (pozostałe odcinki), V seria i film – zdubbingowane, ale niewyemitowane do końca.

Spis odcinków

Ciekawostki 
 Nazwisko koleżanki Arnolda, Helgi Pataki, nawiązuje do nazwiska gubernatora stanu Nowy Jork w USA George’a Patakiego.
 Na podstawie bajki, powstał film pełnometrażowy, „Hey Arnold, The Movie!”.
 Twórcą Arnolda jest Craig Bartlett.
 Na początku Arnold był postacią stworzoną na potrzeby plastelinowej bajki. W efekcie po doszlifowaniu charakteru Arnolda stworzono z nim serię stu odcinków bajki klasyczną rysunkową metodą.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 Polska strona o Arnoldzie

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Programy telewizji Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 1996
Seriale telewizyjne zakończone w 2004